Emmanuel Durand peut désigner :
 Emmanuel Durand (1968-), un dirigeant d'entreprise et essayiste français ;
 Emmanuel Durand (1977-), un trampoliniste français.

Voir aussi